«Учитель Идеал» () — чехословацкая чёрно-белая кинокомедия, снятая режиссёром Мартином Фричем в 1932 году.

Премьера состоялась 23 сентября 1932 года.

Сюжет 
Успешная ситуационная комедия о трудностях молодого учителя средней школы.
В женской гимназии начинает работать новый преподаватель, застенчивый и старомодный Карел Сухий. Он сразу же становится объектом насмешек своих учениц из 7-го класса. Особенно часто со стороны старшеклассницы очаровательной и легкомысленной Веры Матысовой — племянницы хозяйки дома, в котором он снимает квартиру. Однажды Вера спорит с другими ученицами, что поцелуется с новым учителем… Карел Сухий начинает интересоваться Верой, но его беспокоит флирт девушки с владельцем имения и замка Карелом Домином.

В фильме звучат песни композитора Яры Бенеш на слова Ярослава Моттла и Карела Ламача.

В ролях 
 Анни Ондра — Вера Матысова, старшеклассница
 Карел Ламач — Карел Сухий, учитель
 Теодор Пиштек — директор школы
 Оскар Марион — Рудольф Юнек, бухгалтер
 Ян Шпиргер — школьный учитель
 Йозеф Шваб-Малостранский — школьный учитель
 Антония Недошинская — хозяйки дома, тетка Веры Матысовой
 Валентин Шиндлер — Ечминек, школьный дворник
 Ченек Шлегл — Карел Домин, владелец замка
 Ярослав Марван — однокурсник Карела Сухого
 Ладислав Хеммер — однокурсник Карела Сухого
 Наташа Голлова —''школьница
 Дарья Хайска — школьница
 Светла Свозилова

Ссылки 
 Kantor Ideál
 Kantor Ideál

Фильмы Мартина Фрича
Кинокомедии 1932 года
Кинокомедии Чехословакии
Чёрно-белые фильмы Чехословакии
Фильмы на чешском языке
Фильмы Чехословакии 1932 года